El Torneig de Munic 2015, oficialment conegut com a BMW Open 2015, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 100a edició del torneig es va celebrar entre el 25 d'abril i el 3 de maig del 2015 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

Ambdues finals del torneig es van ajornar a dilluns a causa de la pluja. El tennista escocès Andy Murray va guanyar el primer títol sobre terra batuda de la seva carrera després de 31 títol sobre altres superfícies.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015